Bolboleaus är ett släkte av skalbaggar. Bolboleaus ingår i familjen Bolboceratidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Bolboleaus